Босик — прізвище українського походження.

 Босик Володимир Васильович — донор (Рівненська область);, заслужений донор України.
 Босик Іван (невідомо) — український козак-реставратор.

Примітки 

Українські прізвища